Mississippi, savezna država na jugu SAD-a. 
 Mississippi (rijeka), rijeka u SAD-u.